Toaleta Wenus – obraz Francesca Albaniego
 Toaleta Wenus – obraz Lissa